Місто на правах повіту () — адміністративна одиниця другого рівня у Польщі
 Місто-повіт () — адміністративна одиниця третього рівня у КНР